Per al poble de l'Alt Empordà, vegeu Lladó.
 Per al veïnat de Pardines, al Ripollès, vegeu Llavanera (Pardines).
 Per al riu de l'Alta Cerdanya, vegeu Riu Vanera.